Moment kan syfta på:

 Moment – en storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt, eller mer generellt, när en vektor appliceras på en viss punkt
 Böjtröghetsmoment –  en kropps motstånd mot böjning
 Rörelsemängdsmoment – ett centralt begrepp inom fysiken
 Tröghetsmoment – en kropps motstånd mot rotationsändring
 Vridmoment – ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel
 Moment (matematik) – ett viktigt, abstrakt begrepp inom statistik
 Moment (arkitektur) – en arkitektonisk term
 Moment teater – en teater i Gubbängen, Stockholm

Se även
 Dipolmoment
 Moment 22
 Momentum
 Momentgenererande funktion